Дэвид Джонс (; ) — британский геймдизайнер и предприниматель, основал в 1988 году компанию DMA Design (с 2002 года носит название Rockstar North) и в 2002 году Realtime Worlds. Создал такие известные игры как Lemmings и Grand Theft Auto. Последние его работы: Crackdown — видеоигра с открытым миром, в жанре шутер от третьего лица для платформы Xbox 360 и массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре экшен All Points Bulletin.

Биография 

Карьера Дэвида Джонса началась с игры Menace (первоначальное название Draconia). Это был сайд-скроллерный шутер в космическом сеттинге, созданный Дэвидом и его другом Тони Смитом. Menace уже была подписана, как разработанная студией DMA Design. После долгих поисков издателя игру согласилась издавать компания Psygnosis. Menace была выпущена в 1988 году и продалась тиражом в 15 000 экземпляров. Затем студия выпустила подобный сайд-скроллерный шутер Blood Money.

Далее в 1991 году студия выпустила игру Lemmings. Игра получила хорошие отзывы, имела большую популярность и получила множество наград. Следующие несколько лет студия занималась тем, что выпускала различные продолжения леммингов. Но были созданы и другие игры, например тактический шутер Hired Guns. Или гонка на уницикле Uniracers (в Европе Unirally). Игра успела продаться тиражом в 300 тысяч копий прежде чем была запрещена к распространению. Виной тому послужил судебный иск от компании Pixar, которые усмотрели в игре нарушение своих авторских прав (имелся ввиду мультфильм «Звезда цирка»).

В середине 90-х годов к DMA обратилась компания Nintendo с просьбой сделать игру для разрабатываемой новой игровой консоли Nintendo 64. Студия начала работать над игрой Body Harvest. Это была трёхмерная аркада про нападение инопланетян на Землю. Уровни в игре представляли собой открытые локации, была возможность садиться в транспортные средства.

В 1995 году студия приступила к разработке игры Race’n’Chase про автомобильные погони и аварии. Игра вышла в 1997 году под названием Grand Theft Auto. Позже к ней было выпущено два дополнения — London 1969 и London 1961, а в 1999 году вторая часть Grand Theft Auto 2.

На рубеже тысячелетий DMA Design в результате различных финансовых ходов оказалась принадлежащей издательству Take-Two Interactive. В 2002 году Дэвид Джонс покинул студию и основал новую под названием Realtime Worlds. Новая компания разработала две игры. Первой была Crackdown, игра с открытым миром в жанре шутер от третьего лица. Другой игрой стала All Points Bulletin, которая представляла собой онлайн-версию GTA. Игра была принята плохо, была перезапущена (APB: Reloaded), но также без особого успеха. Компания Realtime Worlds обанкротилась в 2010 году. Впоследствии работал над игрой Crackdown 3.

Работы 
 Menace (1988)
 Blood Money (1989)
 Lemmings (1991)
 Oh No! More Lemmings (1991)
 Lemmings 2: The Tribes (1993)
 Holiday Lemmings (1993)
 Hired Guns (1993)
 The Lemmings Chronicles (1994)
 Grand Theft Auto (1997)
 Body Harvest (1998)
 Space Station Silicon Valley (1998)
 Tanktics (1999)
 Grand Theft Auto 2 (1999)
 Mobile Forces (2002)
 Crackdown (2007)
 APB: All Points Bulletin (2010)
 Crackdown 3 (2019)

Примечания

Ссылки 
 История DMA Design

Геймдизайнеры Великобритании
Основатели британских технологических компаний